

Saints 
 Philippe Berruyer (?-1261), prélat français.

Patronyme 

 Alexandre Auguste de Berruyer (1804-1864), auteur dramatique et journaliste français ;
 Isaac-Joseph Berruyer, (1681-1758), historien français ;
 Jean-François Berruyer (1741-1804), militaire français ;
 Jean-Baptiste Berruyer (1771-1815), militaire français ;
 Pierre Marie-Auguste Berruyer (1780-1816), militaire français ;
 Pierre-Antoine Berryer (1790-1868), homme politique français ;
 Olivier Berruyer (né en 1975), actuaire français.

Gentilé 

 Berruyer est le gentilé des habitants de la ville de Bourges